Polar eller polar kan syfta på:

Polar – de områden på Jorden som täcker de geografiska polerna, se Jordens polarområden
Polar – i matematik och fysik, något med anknytning till polära koordinater
Polar (bogserbåt) – bogserbåt byggd 1918 som hade hemmahamn i Kalix 1963–1980 
Polar (film) – Netflixfilm från 2019
Polar (satellit) – amerikansk forskningssatellit
Polar (serie) – tecknad webbserie av Víctor Santos
Polar Music – svenskt skivbolag
Polar Studios – musikstudio i Stockholm
Polarbröd –  bageriföretag i Älvsbyn
Polarexpressen – amerikansk animerad långfilm 2004
Polarpriset – svenskt internationellt musikpris
Polarvagnen – husvagnsmärke som tillverkas i Dorotea
240 Polar – version av Volvo 240 för exportmarknader

Se även
 Cirkumpolär
 Polarisering
 Polarografi